Die Präsidentschaftswahlen in Ghana 1992 wurden am 7. Dezember abgehalten. Gleichzeitig fanden die Parlamentswahlen statt.

Drei Kandidaten traten an:

 Jerry John Rawlings (National Democratic Congress)
 John Agyekum Kufuor, (New Patriotic Party) (Grand Alliance)
 Edward Mahama, (People’s National Convention)

Ergebnisse

Weblinks 
 Africa elections

Siehe auch 
 Liste der politischen Parteien in Ghana
 Liste der Regierungen Ghanas
 Liste ghanaischer Politiker
 Politik in Ghana

1996
Ghana